«The Story of Us» («Наша история») — песня американской певицы Тейлор Свифт с её третьего студийного альбома Speak Now (2010).

Песня достигла 41 места в США (в «Горячей сотне» журнала «Билборд»).

Тема песни и история создания 
Как рассказывает музыкальный сайт Songfacts, фанаты Тейлор Свифт считают, что песня эта про Тейлора Лотнера, американского актёра, с которым у Тейлор был короткий роман в конце 2009 года. Сама она эти слухи не опровергала и не подтверждала. Про события, которые вдохновили её на эту песню, в интервью журналу New York она рассказывала так:

Как пишет музыкальный сайт Songfacts, эта песня стала последней, что Тейлор Свифт написала для альбома Speak Now. В интервью MTV News она тоже рассказывала, что чувствовала после того случая с бывшим парнем на церемонии вручения премий:

Songfacts также рассказывает:

Однажды во время интервью MTV News Тейлор Свифт спросили, понимает ли она, что кто-то из потенциальных кавалеров, возможно, побаивается к ней подойти, так как боится, что она о нём напишет песню, на что она сказала:

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен с альбома Speak Now на официальном сайте Тейлор Свифт
 

Синглы 2011 года
Песни Тейлор Свифт
Синглы Big Machine Records
Песни 2010 года
Песни, написанные Тейлор Свифт
Американские поп-панк-песни
Песни, спродюсированные Тейлор Свифт
Песни, спродюсированные Нейтаном Чапманом